Harald Cerny (Viena, 13 de setembro de 1973) é um ex-futebolista profissional austríaco, meio-campista retirado.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1973
Naturais de Viena
Futebolistas da Áustria
Futebolistas do FC Bayern München
Futebolistas do FC Admira Wacker Mödling
Futebolistas do TSV 1860 München
Jogadores da Seleção Austríaca de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998